Сан Хосе дел Молино има више значења:

 Сан Хосе дел Молино (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Молино (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику